Robert Deane peut faire référence à:

  (1707-1770), député irlandais pour Carysfort and Tallow
 Robert Deane,  baron Muskerry (1745-1818), député irlandais pour Carysfort and Cork County
 , pair irlandais

Voir aussi
Robert Dean
Robert Deans